Касо:
Топоним
 Касо — муниципалитет в Испании.

Персоналии
 Касо, Альфонсо (1896—1970) — мексиканский археолог и этнограф.
 Касо, Антонио (1883—1946) — мексиканский философ и социолог.
 Касо, Анхелес (род. 1959) — испанская писательница и журналистка.
 Касо, Кино (настоящее имя Хоакин Кастро Канисалес; 1902—1993) — сальвадорский поэт и журналист.
 Касо, Пер Боррель дель (1835—1910) — испанский и каталонский художник, график и акварелист.
Другие значения
 КАСО — аббревиатура от Красноярский академический симфонический оркестр.

См. также 
 Кассо